Discordia puede referirse a:

Personas
 Discordia, es el nombre latino de Eris, la diosa griega de la lucha el conflicto y los desacuerdos  o discrepancias.

Lugares 

 Manzana de la Discordia, es el nombre que recibe un tramo del paseo de Gracia del Ensanche de Barcelona.

Entretenimiento 
 Discord, servicio de mensajería instantánea.
 Discordia película documental sobre la protesta contra Benjamin Netanyahu en la Universidad Concordia.
 Discordia, álbum de death metal de Misery Index.
 Discordia (banda), banda de rock española de Totana (Murcia), creada en 2001.
 Discordia (banda australiana), una banda de música industrial de Melbourne, Australia de mediados de los 1990.
 Discordia (canción), sencillo de Todd La Torre y Glen Drover.

Biología 

 Discordia, una polilla de la subfamilia Pyralinae.

Otros usos 
 Principia Discordia, un texto religioso escrito por Greg Hill y Kerry Thornley.
 Villa Discordia, una película argentina dirigida por Arturo S. Mom.

Enlaces externos